Марк Фульвий Флакк () — имя нескольких политических деятелей и военачальников Римской республики:

 Марк Фульвий Флакк (консул 264 года до н. э.)
 Марк Фульвий Флакк (военный трибун)
 Марк Фульвий Флакк (консул 125 года до н. э.)
 Марк Фульвий Флакк (сын консула 125 года до н. э.)
 См. также 
 Фульвии